Larson Valley ist der Name folgender Täler:

* Larson Valley (Antarktis) in der Antarktis
 Larson Valley (Wisconsin) im Buffalo County, Wisconsin, Vereinigte Staaten